Dværgbændelorm bruges om flere forskellige bændelormearter:

 Rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis)
 Hundens dværgbændelorm (Echinococcus granulosus)